На програму Светског купа у биатлону 2012/13. такмичење у дисцилини спринт за жене налазило се на свих десет такмичења ове године. Прво је одржано у 1. колу 1. децембра 2012. у Естерсунду (Шведска), а последње 14. марта 2013. у Ханти-Мансијску (Русија).

Систем такмичења 
Стаза за спринт у женској конкуренцији износи 7,5 км, која се прелази у три круга. Биатлонке пуцају два пута, прво из лежећег, а друго из стојећег става у укупно 10 мета. За сваки промашај биатлонка мора на стрелишту да скија казнени круг од 150 метара. Такмичарке стартују појединачно у временским размацима, обично од 30 секунди.

Освајачи медаља

Коначна табела за мали кристални глобус у спринту 
Стање после пете трке од укуно десет.

Спољашње везе 
 Званични сајт ИБУ

Светски куп у биатлону 2012/13.